Religieuse : nom et adjectif lié à la religion

Religion 
 Une religieuse est une femme ayant choisi d'offrir sa vie à Dieu généralement membre d'une communauté religieuse.

Cuisine 
 Une religieuse est une pâtisserie à base de pâte à choux et de crème pâtissière.
 Dans  la fondue au fromage, la religieuse est la croûte qui reste au fond du caquelon, et dans la raclette, la croûte grillée qui reste autour du fromage fondu.

Littérature 
 La Religieuse, roman épistolaire de Denis Diderot, 1760.
 Le roman fut adapté deux fois au cinéma, d'abord en 1967 puis en 2013.

Voir aussi 
 Mante religieuse